.sdc (.SDC; .Sdc) — расширение имён файлов, созданных при помощи программ:
 StarOffice Calc;
 Secure Download Cabinet.

sdc